Cornea este un nume de familie românesc. Numele a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
 Alexandru Cornea (1490-1541), domnitor al Moldovei (1540-1541), fiu al lui Bogdan al III-lea
 Andrei Cornea (n. 1952), eseist, istoric al artei, clasicist, publicist, filosof român, fiu al lui Paul Cornea
 Cornel Cornea (n. 1981), fotbalist român
 Dimitrie Cornea (1816-1884), politician și ministru de externe român
 Doina Cornea (1929-2018), publicistă și disidentă anticomunistă din România
 George Cornea, pseudonimul lui Gheorghe I. N. Popa (1892-1925), ofițer și prozator român
 George Cornea (1931-2017), regizor și scenarist român
 Gheorghe Cornea (n. 1967), fotbalist român
 Mărin Cornea (n. 1947), interpret român de muzică populară
 Paul Cornea (1923-2018), istoric, critic și teoretician literar român de etnie evreiască
 Petru Cornea (1880-1957), primar român
 Teodor Cornea (1877-1933)
 Toma Cornea (1874-1944), avocat român
 Alma Cornea-Ionescu (1900-1977), compozitoare română
 Lăcrimioara Ionescu-Cornea (n. 1969), designer român

Nume de familie românești